Николайфельд (с  — Николаевское поле) — название населенных пунктов:

Россия 
 Николайфельд — прежнее название села Колчановка в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Николайфельд — прежнее название села Николайполь в Исилькульском районе Омской области.
 Николайфельд — прежнее название села Николаевская Степь в Минераловодском районе Ставропольского края.

Украина 
 Николайфельд — до 1945 г. название села Николаевка в Михайловском районе Запорожской области.
 Николайфельд — прежнее название села Никольское в Высокопольском районе Херсонской области.